

Sigle 
 Vergeltungswaffe 1 – bomba volante V1

Aeronautica 
 V1 – velocità di decisione nel decollo